Amerikai Egyesült Államok
Fannin (Kentucky)
Fannin (Mississippi)
Fannin (Texas)
Fanning Springs (Florida)
Fannin megye (egyértelműsítő lap)